Powley peut faire référence à : 
 Bel Powley, née Isobel Powley en 1992, actrice britannique.
 Reine c. Powley, un arrêt de la Cour suprême du Canada.

  (1871–1962), acteur britannique.
  (1996-), joueur de football canadien.
 	(1936-), politicien britannique.
  (1984-), joueuse de hockey sur gazon américaine.
  (1963-), acteur britannique.

 , lac au Canada.